

Patronyme
 Joanna Russ, romancière américaine ;
Giannina Russ, artiste lyrique italienne ;
 Marco Russ, footballeur allemand ;
 Matthias Russ, coureur cycliste allemand ;
 Richard Patrick Russ, plus connu sous son nom de plume de Patrick O'Brian (1914-2000), écrivain, biographe et traducteur britannique ;
 Tim Russ, acteur américain ;
 William Russ, acteur américain ;
 Russ, (Russ Vitale né en 1992), un rappeur, compositeur et producteur américain ;
 Kurt Russ, footballeur autrichien.

Ville
 Russ, commune française

Homonymie
Homonymie de patronyme